André-Charles Boulle (1642-1732), Frans meubelmaker
 Pierre Boulle (1912-1994), Frans schrijver
 Edmond Boulle (1934), Frans voetballer